Бахре́йн — островное государство на одноимённом архипелаге, который состоит из 32 островов, находящихся в Персидском заливе недалеко от побережья Аравийского полуострова. Острова находятся на расстоянии приблизительно в 24 км от Саудовской Аравии и в 28 км от Катара. Общая площадь островов, входящих в архипелаг, составляет 766 км², что немногим больше площади Сингапура (715 км²). Площадь самого большого острова, одноимённого государству, составляет 590 км², примерно три четверти от общей площади государства. Остров протянулся на 48 км с севера на юг, а в самой широкой, северной части, — на 6 км с запада на восток.

Климат 
В Бахрейне на всей территории государства представлен аридный климат. При этом в Бахрейне существует два сезона года: очень жаркое лето и относительно мягкая, тёплая зима. В летние месяцы, с апреля по октябрь, дневные температуры приближаются к отметке 40°С, а в июне и июле могут достигать 48°С. Комбинация экстремальной жары и высокой влажности воздуха создаёт летом некомфортные условия. К тому же, в летнее время, периодически появляется жаркий и сухой юго-восточный ветер, который движется через южную, пустынную часть острова и подходит к столице Бахрейна — Манаме. В зимние месяцы, с ноября по март, температура падает и варьируется в районе 10-20°С. Однако, в зимние месяцы сильно повышается влажность воздуха, иногда переваливая за 90 %. C декабря по март превалируют юго-восточные ветра, известные под названием Шамаль; этот ветер приносит влажный воздух на территорию всех островов. Независимо от сезона года, дневные температуры на островах архипелага различаются слабо.

В Бахрейне выпадает очень малое количество осадков. Среднегодовое количество осадков составляет 72 мм, при этом преимущественно дожди идут в зимние месяцы. Ни на одном из островов не существует постоянных рек или ручьев. Зимние дожди обычно имеют ливневый характер, при этом заполняя мелкие понижения — вади, которые остаются сухими на протяжении всего года до следующего сильного дождя. Очень небольшое количество пресной, дождевой воды получается сохранить на питьевые нужды и ирригацию. Однако, в северной части острова Бахрейн и на смежных островах существуют многочисленные родники, а подземные бассейны пресной воды имеют достаточно большой размер и распространяются под дном Персидского залива до побережья Аравийского полуострова. Данные запасы пресной воды, уже с древних времен, привлекали людей на архипелаг. Несмотря на постоянно увеличивающееся засоление подземного бассейна, он до сих пор сохраняет статус важного источника чистой питьевой воды для населения Бахрейна. Но с начала 1980-х стали появляться опреснительные установки, которые на данный момент покрывают около 60 % ежедневной потребности населения в чистой воде.

Ресурсы и землепользование 
Природные ресурсы представлены небольшим количеством топливных полезных ископаемых — нефтью (125 млн баррелей) и природным газом (92 млрд м³).

Также в прибрежных водах островов водится рыба и добывается жемчуг.

Структура землепользования 
 С/х угодья: 8,45 %
 Прочее, малоиспользуемые или неиспользуемые земли: 91,45 %

Водные ресурсы 
 Возобновимые водные ресурсы: 0,12 км³
 Потребление воды: 0,3 км³/год (57 % — сельское хозяйство, 40 % — домашние хозяйства, 3 % — промышленность)
 Потребление воды на душу населения: 411 м³/год

Площадь и границы

Площадь 
 Общая площадь: 766 км²

 Место в мире: 174

Границы и морские владения 
 Сухопутная: отсутствует
 Длина береговой линии: 161 км
 Территориальные воды: 12 морских миль от берега (22,2 км)

Высотные максимум/минимум 
 Нижняя точка: Персидский залив — 0 м
 Высшая точка: Джабаль-ад-Духан — 135 м